Cook, care desemnează în limba engleză atât verbul a găti cât și substantivul bucătar, este folosit adesea pentru nume proprii atât pentru oameni cât și pentru a denumi anumite locuri geografice.

Nume proprii 

 Cook (nume de familie)
 James Cook
 Robin Cook

Denumiri geografice 

Australia

 Cook din South Australia, un orășel
 Cook, Australian Capital Territory
 Cook Island Aquatic Reserve
 Division of Cook, an Australian House of Representatives electoral district
 Electoral district of Cook, a Queensland Legislative Assembly electoral district
 Cook County, New South Wales

Canada
 Cook Peninsula, Nunavut

Kiribati
 Cook Island, part of the atoll of Kiritimati

Noua Zeelandă

 Aoraki / Mount Cook, din Parcul Național Mount-Cook
 Strâmtoarea Cook dintre Insula de Nord și Sud a Noii Zeelande
 Insulele Cook din Pacific
 Cook Islands

Regatul Unit

 Cook Island, South Sandwich Islands

Statele Unite

 Cook Inlet, un braț de mare din Alaska
 Cook, statul , oraș
 Cook, statul , localitate sub-urbană
 Cook, statul , comunitate incorporată
 Districtul Cook, comitatul Westmoreland, statul , 

Altele

Comitate 

 Vedeți pagina de dezambiguizare Comitatul Cook

Nume proprii